Кунаша́к — значения:

 Кунашак — село, административный центр Кунашакского района Челябинской области.
 Кунашак — посёлок железнодорожной станции в Кунашакском районе Челябинской области.
 Кунашак — железнодорожная станция Челябинского региона ЮУЖД.
 Кунашак — каменный метеорит-хондрит весом 200 кг.